Manimal steht für

 eine schwedische Power- und Heavy-Metal-Band, siehe Manimal (Band)
 den Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Ein Fall für Professor Chase